Moulay Idriss är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Meknès-Tafilalet, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Rabat. Moulay Idriss ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Moulay Idriss är huvudsakligen kuperad, men åt nordväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är Jebel Zerhoun,  meter över havet,  km sydväst om Moulay Idriss. Runt Moulay Idriss är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Meknès,  km söder om Moulay Idriss. Trakten runt Moulay Idriss består till största delen av jordbruksmark.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Meknès-Tafilalet